Rezultati Nacionalno prvenstva ZDA 1933 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Helen Jacobs je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.

 Helen Wills Moody (finale)
 Helen Jacobs (prvakinja)
 Alice Marble (polfinale)
 Sarah Palfrey (polfinale)
 Carolin Babcock (polfinale)
 Josephine Cruickshank (polfinale)

 Dorothy Round (drugi krog)
 Betty Nuthall (četrtfinale)
 Mary Heeley (četrtfinale)
 Peggy Scriven (četrtfinale)
 Joan Ridley (četrtfinale)
 Freda James (četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Sklici 

Ženske posamično
1933